Mezzapesa est le patronyme de :
 Pippo Mezzapesa (né en 1980), réalisateur de films italien
 Enzo Mezzapesa (né en 1962), coureur cycliste luxembourgeois